

Ширін — село, Уйгурський район, Жетисуська область

Ширін — місто обласного підпорядкування, Сирдар'їнська область
 Ширін — міське селище, Вабкентський район Бухарська область

Див. також 
 Ширіни